Cet article traite des lieux appelés Soukkot. Pour la fête juive, voir Soukkot

Soukkot (en hébreu : סוכות, « cabanes ») apparaît en plusieurs occurrences dans la Bible hébraïque non en tant que fête, mais en tant que nom de lieu :

Il s’agit :
 du premier lieu de campement des Israélites après avoir quitté Ra'amses (Exode 12:37) ; le nom « civil » de Pithom ;
 d’une ville à l’est du Jourdain, identifiée à Tel Dar'ala, un haut tertre, une masse de débris, dans la plaine au nord du Jabbok, à environ un kilomètre et demi de là (Josué. 13:27). C’est là que Jacob, à son retour de Padan-aram après avoir revu Esaü, se construit une cabane pour lui et des soukkot pour son troupeau, d’où le nom de l’endroit (Gen 32:17, 30; 33:17) ;
 d’une ville dont les princes refusent leur aide à Gideon et ses hommes alors qu’ils sont poursuivis par une bande de Midianites fugitifs après la grande victoire de Gilboa. Après avoir réglé ce problème, Gideon revient trouver les Anciens de cette ville pour leur infliger une punition sévère. « Il prit les Anciens de la ville, des épines du désert et des bruyères, et avec celles-ci, il corrigea les hommes de Succoth » (Juges 8:13-16) ;
 un endroit où furent érigées les fonderies pour préparer les pièces de métal pour le Temple (1 Rois 7:46).
Ces trois derniers lieux pourraient n’en faire qu’un. S'écrit également Souccoth.

Lieu de la Bible